Компрессия может означать:
 Компрессия — силовое воздействие на газообразное тело, приводящее к уменьшению занимаемого им объёма, а также к повышению давления и температуры.
 Компрессия (медицина)
 Сжатие